Bytków – dzielnica Siemianowic Śląskich
 Bytków – wąskotorowa stacja kolejowa w Siemianowicach Śląskich w dzielnicy Bytków 
 Siemianowice Bytków – normalnotorowa stacja kolejowa w Siemianowicach Śląskich 
 Stacja Linii Radiowych Bytków (SLR Katowice/Bytków) – wieża RTV w Siemianowicach Śląskich w dzielnicy Bytków 
2 miejscowości w Polsce: 
 Bytków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna 
 Bytków – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Reńska Wieś